Жданы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жданы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Жданы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Разговорная вариация для Ждановичи.

Украина 
 Жданы — село в Лубенском районе Полтавской области.